Festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi – festa popolare di Calatafimi
Festa del Santissimo Crocifisso – festa popolare di Castroreale
Festa del Santissimo Crocifisso – festa popolare di Palmi